Als Kabinett Piñera werden folgende Regierungen Chiles unter Präsident Sebastián Piñera bezeichnet: 

 Kabinett Piñera I, von 2010 bis 2014
 Kabinett Piñera II, von 2018 bis 2022